Ша́ндор Ла́слович Бе́ркеши (род. ) — российский кинооператор венгерского происхождения.

Биография 
Служил в армии, работал водителем. В 1995 году окончил кинооператорский факультет ВГИКа (мастера — В. Г. Чумак, В. И. Юсов, Н. А. Васильков, О. К. Арцеулов). Снимал короткометражные и документальные ленты. Первую известность ему принесла операторская работа в фильме «Коктебель» (2003).

Член Союза кинематографистов России.

Избранная фильмография 
 «Коктебель» (2003, Алексей Попогребский, Борис Хлебников
 4, в соавторстве (2004, Илья Хржановский)
 «Дети Арбата» (2004, Андрей Эшпай)
 «Греческие каникулы» (2005, Вера Сторожева)
 «Свободное плавание» (2006, Борис Хлебников)
 Отрыв (2007, Александр Миндадзе)
 «Танкер „Танго“» (2007, Бахтияр Худойназаров)
 «Сумасшедшая помощь» (2008, Борис Хлебников)
 «Исчезнувшая империя» (2008, Карен Шахназаров)
 «Иван Грозный» (2009, Андрей Эшпай)
 «Короткое замыкание» (2009, Кирилл Серебренников и др.)
 «Сердца бумеранг» (2011, Николай Хомерики)
 «Четвертое измерение» (2012, Алексей Федорченко и др.)
 «Небесные жёны луговых мари» (2012, Алексей Федорченко)
 «Семицветик» (2014, Елизавета Трусевич)
 «Ангелы революции» (2014, Алексей Федорченко)
 «14+» (2015, Андрей Зайцев)
 «Дорога на Берлин» (2015, Сергей Попов)
 «Райские кущи» (2015, Александр Прошкин)
 «Хармс» (2017, Иван Болотников)
 «Частица вселенной» (2018, Алёна Званцова)

Награды и номинации 
 За фильм «Коктебель»
 номинация на премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу года
 За фильм «Небесные жёны луговых мари»
 XXIV открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи — приз «За лучшую операторскую работу»
 VII Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского — специальный приз журнала «Variety» имени Сергея Урусевского за Лучшую операторскую работу
 Премия «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России — премия за лучшую операторскую работу
 Номинации на премию «Ника» за лучшую операторскую работу
 Номинация на премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу года
 За фильм «Ангелы революции»
 номинация на премию «Ника» за лучшую операторскую работу
 За фильм «Хармс»
 XX Шанхайский международный кинофестиваль — приз «Золотой кубок» за лучшую операторскую работу
 2-й Уральский открытый фестиваль российского кино (Екатеринбург) — приз за лучшую операторскую работу

Примечания

Ссылки 
 Биография, фильмография
 

Кинооператоры России
Выпускники ВГИКа
Призёры «Кинотавра»
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)